Solanas ima više značenja:
 Solanas (Kaljari)
 Solanas (Oristano)